Termenul „Dubois” se poate referi la:

Antroponime
Pierre Dubois, (ca. 1255 - 1321), scriitor, scolastic francez 
Ambroise Dubois (1543–1614), pictor francez
Charles Frédéric Dubois (1804–1867), naturalist belgian
Edmond Dubois-Crancé (1746–1814), politician general francez
Ernest Henri Dubois (1863-1930), sculptor francez
Eugène Dubois (1858–1940), antropolog și geolog olandez
François Dubois (1790–1871), pictor francez
Louis Dubois (1830–1880), pictor belgian
Marie Dubois (* 1937), actriță franceză
Paul Élie Dubois (1886–1949), pictor francez
Pierre-Max Dubois (1930–1995), compozitor francez
Serafino Dubois (1817–1899), șahist italian
Théodore Dubois (1837–1924), compozitor francez
Werner Dubois (1913–1971), sergent major SS-ist (SS-Scharführer)
Toponime din SUA
 Dubois, Idaho
 Du Bois, Illinois
 Dubois, Dubois County, Indiana
 DuBois, Nebraska
 DuBois, Pennsylvania
 Dubois, Wyoming
 Dubois County, Indiana
 Mount Dubois, California

Vezi și
Du Bois, Bois